Дурдом — просторечное название психиатрической лечебницы.
 Дурдом (телесериал) — украинский детективный сериал 2006 года.
 Дурдом (телепередача) — немецкая сатирическая телепередача канала ZDF, транслируется с 2014 года.

См. также 
 Дурдом на колёсах () — американский фильм режиссёра Барри Зонненфельда.